Hischer ist der Familienname folgender Personen:

 Annelene Hischer (1930–2021), deutsche Schauspielerin und Hörspielsprecherin
 Erhard Hischer (1925–2005), deutscher Psychologe und Professor für Sozialpädagogik
 Horst Hischer (* 1943), deutscher Hochschullehrer und Fachbuchautor
 Ingeborg Hischer (* 1942), deutsche Sängerin und Gesanglehrerin
 Michael Hischer (* 1955), deutscher Bildhauer